Thalau steht für:
 Thalau (Bad Füssing), Ortsteil von Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Thalau (Ebersburg), Ortsteil von Ebersburg, Landkreis Fulda, Hessen
 Thalau (Tettenweis), Ortsteil von Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Thalau, deutscher Name von Skomack Wielki (Siedlung), Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Alt Thalau, deutscher Name von Meschdulessje (Kaliningrad, Osjorsk), Oblast Kaliningrad, Russland

Thalau ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Thalau (1898–1984), deutscher Flugzeugbauer

Siehe auch:
 Talau
 Talaue (Waiblingen)